Das Gebäude Breiter Weg 179 in Magdeburg, der Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, wurde von 1728 bis 1730 erbaut. Das Wohn- und Geschäftshaus ist ein geschütztes Kulturdenkmal.

Der dreigeschossige, dreiachsige Bau besitzt ein Zwerchhaus. Die Stuckornamente konzentrieren sich auf die äußeren Fensterachsen.

Das 1945 während des Zweiten Weltkriegs ausgebrannte Haus wurde wie das Nachbargebäude Breiter Weg 178 in den Jahren 1948/49 unter Wahrung der originalen Fassadengestaltung wiederaufgebaut.

Literatur 
 Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Band 14, Landeshauptstadt Magdeburg, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2009, ISBN 978-3-86568-531-5.

Weblinks 

 Beschreibung bei www.magdeburg-tourist.de, S. 353

Barockbauwerk in Magdeburg
Kulturdenkmal in Magdeburg
Wohn- und Geschäftshaus in Magdeburg
Erbaut in den 1740er Jahren
Magdeburg